Muwaffaq bzw. Muvaffak ist der Name folgender Personen:

 Al-Muwaffaq (Abbaside) (842–891), Regent der Abbasiden unter Kalif al-Mutamid
 Muwaffaq (Mediziner) (Abu Mansur Muvaffak Harawi), persischer Arzt und Pharmakologe des 10. Jahrhunderts